KGC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kingscote (South Australia) (Australia)